O Terengganu Football Association (Língua malaia:Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu - PBSNT) é um clube de futebol da cidade de Kuala Terengganu, capital do estado de Terengganu, Malásia. O time disputa a primeira divisão do futebol nacional, a Super liga da Malásia. Seu estádio é o Estádio Sultan Mizan Zainal Abidin que tem capacidade para 50.000 pessoas.

Títulos

Jogadores

Elenco atual

Transferências
Chegadas
 Mohd Hafizi Awang do Kelantan FA
 Mohd Azlan Ismail do Perlis FA
 Tengku Hazman Raja Hassan do Johor FC
 Shahrizam Mohamed do Sarawak FA
 Mohd Hassan Basri Ridzuan do Terengganu FA President's Cup
 Mohd Shazlan Alias do Young Tigers FC
 Shaiful Hazmi Salleh do Terengganu FA President's Cup
 Mohd Badrul Hisham Morris do Proton FC
 Syam Syahril Ghulam do Proton FC
 Wan Mohd Aliff Wan Jasni do PKNS FC
 Mohd Hariri Mohd Safii do Young Tigers FC

Saídas
 Francis Gyemfyi dispensado
 Jocian Bento dos Anjos dispensado
 Che Hisamuddin Hassan para o Kelantan FA
 Durahim Jamaluddin dispensado
 Mohd Saufi Ibrahim para o Felda United FC
 Mohd Zulfahmi Ariffin dispensado

Ídolos
  Frank Pastor
  Thomas Hossmang
  Alfa Potowabawi
  Seidu Issifu
  Chanda Bwalya
  Peter Nieketien
  Hélton
  Jocian Bento dos Anjos
  Fabio Flor de Azevedo
  Emmanuel Ekwueme
  Francis Gyemfyi
  Gleisson Freire De Souza
  Jean Nyima
  Samuel Chebli

Técnicos
  Abdul Rahman Ibrahim
  Mat Zan Mat Aris
  Abdullah Mohammad
  Ahmad Yunus Mohd Alif

Ligações externas 
Site da torcida
Resultados da liga

Clubes de futebol fundados em 1972
Terengganu Football Association
Trenganu